Сен-Панталеон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Сен-Панталеон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот